Лу́ций Требе́ллий ():
 Луций Требеллий — народный трибун 67 года до н. э.;
 Луций Требеллий Фидес — народный трибун 47 года до н. э., курульный эдил не позже 43 года до н. э.